Макс Клінгер (нім. Max Klinger; 18 лютого 1857(18570218), Лейпциг — 4 липня 1920, Гроссйена, передмістя Наумбурга) — німецький художник, графік і скульптор.
 Маріно Клінгер (ісп. Marino Klinger, 7 лютого 1936 — 19 травня 1975) — колумбійський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема, за «Мільйонаріос».

 Макс Клінгер, Акорд, Макс Клінгер, Акорд (англ. CHORD BY MAX KLINGER) — офорт, котрий створив німецький графік і скульптор Макс Клінгер.
 Клінгер. Фантазія на тему Брамса — графічна серія, котру створив німецький художник і графік другої половини 19 ст. Макс Клінгер (1857—1920).
 22369 Клінґер (22369 Klinger) — астероїд головного поясу.